Bergen Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bergen Lake (Arkansas)
 Bergen Lake (Minnesota)
 Bergen Lake (North Dakota)